Abiga puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ajuga iva; o
 un sinónimo del género botánico Ajuga.